Родион Родионович Казаков (1758—1803) — московский  эпохи классицизма, который при жизни и посмертно находился несколько в тени своего однофамильца и учителя Матвея Казакова. Его основные работы были утрачены в XX веке.

В ранние годы работал под начальством В. И. Баженова над проектированием Большого Кремлёвского дворца и под начальством М. Ф. Казакова — над Пречистенским дворцом. В 1801 г. возглавил Экспедицию кремлёвского строения. В 1801—1803 годах возглавлял действующее при Экспедиции Архитекторское училище. Работал по заказам московских богачей: много проектировал в Кузьминках, в том числе сгоревший в 1916 году усадебный дом Голицыных; также ему приписывается дом Баташева на Яузской.

Казаков проектировал крупные храмы, которые благодаря выгодному расположению становились важными градостроительными акцентами. Излюбленная форма — ротонда с ордерным декором в навершии, которое зачастую трактовано в виде фонаря-беседки с миниатюрной главой:

 Церковь Варвары Великомученицы (на Варварке рядом с Кремлём)
 Церковь Мартина Исповедника
 Собор Зачатьевского монастыря (снесён в советское время)
 Церковь Симеона Столпника на Николоямской (искажена в советское время)
 Церковь Влахернской Богоматери в Кузьминках (с другими зодчими; в 1932 перестроена)
 Колокольня Андроникова монастыря высотой 73 метра (снесена в 1929—1932).
 Церковь Сошествия Святого Духа в селе Шкинь Коломенского уезда Московской губернии. Выстроена в 1794. Двухколоколенная церковь. Реставрация закончена в 2017 г.

Примечания

Литература 
 Панухин П. В. Творчество Родиона Казакова и его место в архитектуре московского классицизма : диссертация … кандидата архитектуры. М., 1986. — 163 с. + Прил. (31 с.: ил.). 
 
 Клюкина А. В. Церковные постройки Родиона Казакова: архитектурный контекст // Архитектурное наследство. Вып. 61. М., 2014.
 Клюкина А. В. Зодчий Родион Казаков (1754—1803): новые сведения о жизни и постройках // Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2014. Вып. 1(13). С. 92–103. 

Архитекторы классицизма